Sara Marín puede referirse a:

 Sara Marín Fernández (1996-), gimnasta rítmica española;
 Sara Marín López (1983-), cantautora española.